[Николай Младенов може да се отнася за:

 Николай Младенов (р. 1972) – български дипломат и политик;
 Николай Младенов (р. 1978) – български актьор и режисьор.